François Hubert de Jouslard (1816-1849), officier français ;
 Philippe Jouslard d'Iversay (1728-1804), homme politique français.